

Prénom 
Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter Quentin.

Saints chrétiens

 Quentin de Saint-Quentin (Quintinus) (), martyr en Picardie
 Quentin de Tours (s), martyr en Touraine

Patronyme 

 Bernard Quentin (1923-), peintre, sculpteur et designer français ;
 Bertin Quentin (v.1690-1767), violoniste et compositeur français ;
 Didier Quentin (1946-), homme politique français ;
 Florence Quentin (1946-), scénariste, réalisatrice et productrice française ;
 Florence Quentin (1960-), égyptologue, essayiste et journaliste française1 ;
 Jean-Baptiste Quentin (v.1690-v.1742), violoniste et compositeur français ;
 Maurice Quentin (1870-1955), homme politique français ;
 Maurice Quentin (1920-), coureur cycliste français ;
 Mélanie Quentin (1946-), sculpteur français ;
 René-Pierre Quentin (1943-), footballeur suisse ;
 Thérèse Quentin (1929-2015), actrice française ;
 Yvan Quentin (1970-), footballeur suisse.

Pseudonyme 
 Patrick Quentin, pseudonyme du duo d'auteurs de roman policier Richard Wilson Webb et Hugh Wheeler

Toponyme 

 Saint-Quentin, ville française du département de l'Aisne ;
 Saint-Quentin, ville canadienne située dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. 
 Saint-Quentin-en-Yvelines, communauté d'agglomération des Yvelines.